Die Badminton-Juniorenweltmeisterschaft 2007 fand in  , Neuseeland, statt. Folgend die Ergebnisse des Mixeds.

Setzliste 
  Tan Wee Kiong/Woon Khe Wei (4. Runde)
  Lim Khim Wah/Ng Hui Lin (Champion)
  Chris Adcock/Gabrielle White (Finale)
  Mikkel Elbjørn/Anne Skelbæk (2. Runde)
  Marcus Ellis/Samantha Ward (3. Runde)
  Terry Yeo Zhao Jiang/Yao Lei (4. Runde)
  Mohd Lutfi Zaim Abdul Khalid/Goh Liu Ying (Viertelfinale)
  Josche Zurwonne/Dana Kaufhold (3. Runde)
  Kieran Merrilees/Linda Sloan (2. Runde)
  Henrik Fahlstrom/Amanda Högström (3. Runde)
  Boris Ma/Victoria Na (2. Runde)
  Shin Baek-cheol/Yoo Hyun-young (Halbfinale)
  Delius Tang/Kritteka Gregory (2. Runde)
  Afiat Yuris Wirawan/Debby Susanto (Halbfinale)
  Hector Rios/Keara Gonzalez (2. Runde)
  Cheng Po-Hsuan/Peng Hsiao-Chu (3. Runde)

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Finalrunde

Weblinks 
 tournamentsoftware.com

Juniorenweltmeisterschaft 2007
Juniorenweltmeisterschaft
Juniorenweltmeisterschaft 2007
Weltmeisterschaft 2007